еПри Рима 2022 года () — этап сезона 2021/2022 чемпионата мира «Формулы E», состоящий из двух гонок, которые прошли 9 и 10 апреля на городской трассе «Circuito Cittadino dell’EUR» в квартале всемирной выставки в Риме, столице Италии. Это четвёртый еПри Рима в истории.

Первая гонка

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Пасмурно. Сухо. Воздух +15…17 °C. Трасса +19…24 °C

Стоффель Вандорн, пилот команды , завоевал поул позицию.

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Дуэли

Итоговые результаты

Примечания 

  получил штраф в три позиции за превышение скорости в режиме красных флагов во второй сессии свободных заездов.

Гонка 
Погода:  Пасмурно. Сухо. Воздух +18…16 °C. Трасса +28…24 °C

Митч Эванс, пилот Jaguar, одержал победу в гонке, стартовав с девятой позиции, вместе с ним на подиум поднялись Робин Фряйнс и Стоффель Вандорн.

На первом круге гонки в барьер врезался Гюнтер, устроив затор на трассе, и выехал автомобиль безопасности. На четвёртом круге гонка продолжилась. В течение гонки разные гонщики сражались за лидерство. На седьмом круге Фряйнс опередил Вандорна в сражении за лидерство, а затем на второе место вышел Антониу Феликс да Кошта. На 11-м круге Джейк Деннис столкнулся с да Коштой, в результате они потеряли лидирующие позиции, что позволило Эвансу выйти на четвёртую позицию, а позже Деннис получил штраф в 5 секунд. Вскоре Ник де Врис стал терять позиции, и Эванс вышел на третье место в гонке. Пока Фряйнс и Вандорн боролись за лидерство, многократно меняясь позициями, Эванс позже их активировал режим атаки второй раз, поочерёдно их обогнал и на 18-м круге захватил лидерство в гонке и затем одержал победу.

Круги лидирования

Примечания 

 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
 Три очка за поул-позицию.
 Одно очко за быстрый круг в первой десятке.
 Эдоардо Мортара получил штраф в пять секунд за столкновение с Оливером Роулендом.
 Джейк Деннис получил штраф в пять секунд за столкновение с Антониу Феликсом да Коштой.
  получил штраф в пять секунд за нарушений правил при движении в режиме машины безопасности.
 Дэн Тиктум получил штраф в пять секунд за нарушений правил при движении в режиме машины безопасности.
 Антонио Джовинацци получил штраф в пять секунд за нарушений правил при движении в режиме машины безопасности и 30 секунд за превышение скорости в режиме жёлтых флагов по всей трассе (FCY).

Положение в чемпионате после гонки 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Вторая гонка

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +12…14 °C. Трасса +16…28 °C

Жан-Эрик Вернь, пилот DS Techeetah, завоевал поул-позицию.

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Дуэли

Итоговые результаты

Примечания 

 Ник де Врис получил штраф в три позиции за столкновение с Паскалем Верляйном в предыдущей гонке.

Гонка 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +15 °C. Трасса +36 °C

Митч Эванс одержал вторую победу подряд. Также на подиум поднялись Жан-Эрик Вернь и Робин Фряйнс.

На старте Верню удалось сохранить лидерство в гонке, позади него держались Джейк Деннис и Андре Лоттерер. На третьем круге Лоттерер обогнал Денниса, вскоре Эванс тоже обогнал Денниса. На седьмом круге Эванс обошёл Лоттерера в борьбе за вторую позицию, а Антонио Джовинацци столкнулся с барьером, вызвав появление автомобиля безопасности. Сразу после рестарта на 11-м круге, Эванс возглавил гонку, обогнав Верня. На 14-м круге гонку возглавил Фряйнс, так как он первый активировал единственный доступный в гонке режим атаки. Позже активировали режим атаки Лоттерер и Вернь. Благодаря этому Лоттерер обогнал Эванса и Фряйнса и на 18-м круге возглавил гонку, а Вернь отыграл потерянные позиции и шёл четвёртым. Но вскоре выехал автомобиль безопасности из-за вылета с трассы Александра Симса. На 20-м круге объявили рестарт. Эванс активировал режим атаки, и поочерёдно обогнал Верня, Фряйнса, Лоттерера и вновь возглавил гонку. Позже Вернь обогнал Фряйнса, а затем и Лоттерера, воспользовавшись FanBoost. На предпоследнем круге вновь выехал автомобиль безопасности из-за аварии Денниса. Гонка была возобновлена на один круг, и Верню не удалось приблизиться к Эвансу для атаки, что позволило Эвансу одержать вторую победу подряд. После финиша многие гонщики получили штрафы, и это привело к тому, что в итоговой классификации гонщики  Оливер Терви и Дэн Тиктум расположились на седьмой и десятой позициях, заработав для команды первые очки в сезоне.

Круги лидирования

Примечания 

 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
 Три очка за поул-позицию
 Одно очко за быстрый круг
 Лукас ди Грасси получил штраф в пять секунд за столкновение с Джейком Деннисом.
 Антониу Феликс да Кошта получил штраф в пять секунд за столкновение с Эдоардо Мортарой.
 Ник де Врис получил штраф в десять секунд за столкновение с .
  получил штраф в пять секунд за обгон в режиме машины безопасности и пять секунд за столкновение с .

Положение в чемпионате после еПри 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Формулы E
 Результаты гонок и судейские протоколы

Спорт в Италии в 2022 году
ЕПри Рима